Сур'ю () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Пярнумаа.
 Сур'ю () — село в Естонії, адміністративний центр волості Сур'ю повіту Пярнумаа.